Saint-André-des-Eaux (Côtes-d'Armor)
Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)